Björn – nome proprio maschile
Bjørn – capo vichingo
Bjorn – nome al varo della nave Deutschland

ja:ビョルン
sv:Björn